

Geografia
 Sigel – villaggio della Contea di Shelby, Illinois 
 Sigel – township della Contea di Huron, Michigan
 Sigel – città della Contea di Chippewa, Wisconsin
 Sigel – città della Contea di Wood, Wisconsin

Linguistica
Siȝel – runa dell'alfabeto Fuþorc